Мосхатон — греческий топоним. Может означать:

 Мосхатон (Аттика) — город, пригород Афин.
  — село в Фессалии.
 Мосхато (станция метро) — станция Афинского метрополитена.
 Мосхатон-Таврос — община.

См. также 
 Мускат